Tim Fischer ist der Name von:

 Tim Fischer (* 1973), Chansonnier und Schauspieler
 Tim Fischer (Segler) (* 1994), Segler in der olympischen 49er-Klasse
 Timothy Andrew Fischer (1946–2019), australischer Politiker (NP) und Diplomat